Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 1950 je enajsto svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 13. in 18. februarjem 1950 v Aspnu, ZDA, v treh disciplinah za moške in ženske. Namesto tekem v kombinaciji sta prvič potekali tekmi v veleslalomu.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 

1950
1950 v športu
Športne prireditve v ZDA
Aspen